Asboth ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Asboth (1902–1967), österreichischer Politiker (SPÖ)
 József Asbóth (1917–1986) ungarischer Tennisspieler
 Oscar Asboth (1925–1991) ungarischer Maler
 Oszkár Asbóth (1891–1960) ungarischer Ingenieur
 Sándor Asbóth (Alexander Asboth; 1811–1868), US-amerikanischer General ungarischer Herkunft